Зеркало — название нескольких фильмов.

 Зеркало 
 Зеркало (фильм, 1911), реж. Томас Инс.
 Зеркало (фильм, 1913), реж. Энтони О’Салливан.
 Зеркало (фильм, 1914), реж. Генри Отто.
 Зеркало (фильм, 1917), реж. Фрэнк Пауэлл.
 Зеркало (фильм, 1943), реж. Франциско Мугича.
 Зеркало (фильм, 1947) — производство Франции (оригинальное название «Miroir»).
 Зеркало (фильм, 1967), реж. Цинь Тао.
 Зеркало (фильм, 1970) — мелодрама Ахмеда Дыя эд-Дина (Египет).
 Зеркало (фильм, 1974, Пакистан), — оригинальное название «Aina», реж. Nazrul Islam.
 Зеркало (фильм, 1974) — автобиографическая драма Андрея Тарковского (СССР).
 Зеркало (фильм, 1984), реж. Эрден Кирал.
 Зеркало (фильм, 1993), реж. Дипак Сарин, Индия.
 Зеркало (фильм, 1993), реж. Серджиу Николаеску.
 Зеркало (фильм, 1997) — псевдодокументальный фильм Джафара Панахи (Иран).
 Зеркало (фильм, 1998), реж. Хи Ли Гунг.
 Зеркало (фильм, 1999), реж. Аган.
 Зеркало (фильм, 2003), реж. Тоня Холли.
 Зеркало (фильм, 2005), реж. Фил Аллокко.
 Зеркало (фильм, 2007) — фильм ужасов Зарины Абдуллы (Малайзия).
 Зеркало (фильм, 2010), реж. Рамиль Адилоглу.
 Зеркало (фильм, 2018) — триллер Тима Хантера (США).
 Зеркало, зеркало 
 Зеркало (фильм, 1990) () — фильм ужасов Марины Сардженти (США).
 Зеркало, зеркало 2: Танец ворона
 Зеркало, зеркало 3: Подглядывающий

 Зеркала 
 Зеркала (фильм, 2008) — фильм ужасов Александра Ажа.
 Зеркала 2 — фильм ужасов Виктора Гарсии (США, 2010).
 Зеркала (фильм, 2013) — историко-биографический фильм Марины Мигуновой о судьбе Марины Цветаевой (Россия).

 См. также 
 Двустворчатое зеркало () — фильм Андре Кайата (Франция, 1958).
 Зеркало для героя — фильм Владимира Хотиненко (СССР, 1988).
 Зеркальная война — боевик в стиле нео-нуар Фрэнка Пирсона по мотивам романа Джона ле Карре (Великобритания, 1970).
 Зеркальная кожа — триллер Филипа Ридли (США, 1990).
 Зеркальная маска () — сказочный фильм по сценарию Нила Геймана и Дэйва Маккина (США, 2005).
 Зеркало треснуло — роман Агаты Кристи (1962).
 С помощью зеркал — роман Агаты Кристи (1952).
 Трещина в зеркале — криминальная драма Ричарда Флейшера (США, 1960).
 У зеркала два лица — романтическая мелодрама Барбры Стрейзанд (США, 1996).